Пролаз може бити:

 Пролаз, мјесто кроз које се пролази, пасаж, подземни пролаз, тајни пролаз итд.

или:

 Пролаз (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Пролаз (Трговиште), насељено мјесто у општини Трговиште, Република Бугарска

Види још 
 Лагум
 Хаустор